

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Egon Krenz, (1937- ), personnalité politique est-allemande ;
 Eric Krenz, (1906-1931), athlète américain ;
 Jan Krenz, (1926-2020), compositeur et chef d'orchestre polonais.

Homonymie de patronyme